Осташково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Осташково — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Осташково — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Осташково — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Осташково — деревня в Мытищинском районе Московской области.
 Осташково — посёлок в Омском районе Омской области, в 2004 году включен в состав г. Омска.
 Осташково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Осташково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Осташково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Осташково — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Осташково — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Осташково — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Осташково — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Осташково — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Осташково — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Осташково — деревня в Торжокском районе Тверской области, Большепетровское сельское поселение.
 Осташково — деревня в Торжокском районе Тверской области, Осташковское сельское поселение.
 Осташково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Осташков (значения)